Asymilacja (z łac. assimilatio, od similis = 'podobny')

 Asymilacja kulturowa
 Asymilacja narodowa
 Asymilacja państwowa
 Asymilacja (biologia) – zob. też asymilacja węgla, asymilaty
 Asymilacja (psychologia)
 Asymilacja danych – proces używany w numerycznych modelach pogody
 Asymilacja fonetyczna
 Asymilacja akcji
 Asymilacja magmowa – por. ksenolit